

Geografia
 Leni – comune italiano della città metropolitana di Messina in Sicilia

Persone
 Ferrah Leni – attrice statunitense
 Giambattista Leni – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Giulia Leni – ex ginnasta italiana
 Paul Leni – regista e scenografo tedesco

Altro 
 Leni – famiglia storica italiana
 Leni – variante del nome proprio di persona Lena